Treća hrvatska nogometna liga – skupina Jug 2000./01.

2000./01. Jug
3-jug